Головний Повстанський Штаб — військова частина, яка керувала ходом Другого Зимового походу Армії УНР у листопаді 1921. На чолі Головного Повстанського Штабу стояв генерал-хорунжий Юрій Тютюнник.

Див. також 
 Другий зимовий похід
 Армія Української Народної Республіки

Посилання 

 Українське військо у XX—XII столітті 

Армія УНР
Українська Народна Республіка